Das Adelsgeschlecht Salm-Reifferscheidt stellt einen Seitenzweig des Hauses Salm und dort der Linie Niedersalm dar, agnatisch hervorgegangen aus dem Adelsgeschlecht Reifferscheidt.

Geschichte

Herkunft 
Graf Heinrich VII. von Niedersalm († 1416) vermachte, nachdem seine Kinder alle ohne Nachkommen und vor ihm gestorben waren, seinen Besitz 1416 testamentarisch an seinen Neffen Johann V. von Reifferscheid († 1418). Die Herren von Reifferscheidt und Dyck waren wohl die nächsten Blutsverwandten des Erblassers. Johann VI. von Reifferscheid († 1475), der Sohn des Johann V., bekam die Niedersalm’schen Güter schließlich 1456 durch ein Urteil des Rates des Herzogtums Luxemburg zugesprochen. Ab 1460 nannte sich Johann VI. auch Graf zu Salm. Er ist der Stammvater der später in den Fürstenstand erhobenen Linien des Hauses Salm-Reifferscheidt.

Linien 
Das Gesamtgeschlecht Salm-Reifferscheidt verzweigte sich in die Linien
 Bedburg, begründet durch Altgraf Erich Adolf (1619–1673). 1803 verlor diese Linie durch den Reichsdeputationshauptschluss ihren Besitz Bedburg, wurde mit dem Fürstentum Krautheim entschädigt und nannte sich seither „Salm-Reifferscheidt-Krautheim“. 1804 in den Reichsfürstenstand erhoben, beerbte 1888 die Linie Dyck und nannte sich „Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck“, 1958 erloschen.
 Dyck, begründet durch Altgraf Ernst-Salentin (1621–1684), einem jüngeren Bruder des Erich Adolf († 1673). Diese Linie besaß Schloss Dyck und Schloss Alfter. Die Grafschaft ging 1815 in Preußen (Provinz Großherzogtum Niederrhein) auf. 1816 wurde diese Linie in den preußischen Fürstenstand erhoben. Nach dem Erlöschen der Linie Dyck 1888 ging ihr Besitz auf die Linie Krautheim (Bedburg) über.
 Hainspach, begründet durch Altgraf Leopold Anton (1699–1769), einen Enkel des Erich Adolf († 1673). Diese Linie besaß die Herrschaft Hainspach (Böhmen) und ist 1887 erloschen. Oswald von Thun und Hohenstein beerbte die Linie und ließ eine Namens- und Wappenerweiterung Thun-Hohenstein-Salm-Reifferscheidt durchführen.
 Raitz, begründet durch Altgraf Anton Joseph Franz (1720–1769), einen Enkel des Erich Adolf († 1673). Diese Linie wurde 1790 in den Reichsfürstenstand erhoben und besaß die Herrschaften Blansko und Raitz (Mähren) bis zur Enteignung 1945. Seit 1962 ist diese Linie im Besitz von Schloss Steyregg in Oberösterreich.

Besitzungen

Einzelpersonen 
 Agnes von Salm-Reifferscheidt, Ehefrau des Wenzel Johann Henniger von Seeberg
 Alfred Joseph Clemens zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1811–1888), letzter Fürst der Linie Salm-Reifferscheidt-Dyck
 Alfred zu Salm-Reifferscheidt (1863–1924), Politiker, MdR

 Antoinette von Salm-Reifferscheidt (1908–1962)
 Auguste von Salm-Reifferscheidt (1833–1891), Gattin von Jindřich Jaroslav Clam-Martinic
 Christian Altgraf zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (1906–1973), Kunsthistoriker
 Constance zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1767–1845), französische Dichterin und Schriftstellerin
 Franz Ernst von Salm-Reifferscheidt, 1731–1770 Bischof von Tournai
 Franz II. Xaver von Salm-Reifferscheidt (1749–1822), 1783–1822 Fürstbischof von Gurk, Kardinal, Alpinist
 Franz Wilhelm zu Salm-Reifferscheidt (1772–1831), preußischer Generalmajor, 1. Fürst der Linie Salm-Reifferscheidt-Krautheim
 Franz zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1899–1958), letzter Fürst der Linie Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck
 Hugo Franz zu Salm-Reifferscheidt (1776–1836), österreichischer Industrieller und Naturforscher
 Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck (1773–1861), deutscher Botaniker, 1. Fürst der Linie Salm-Reifferscheidt-Dyck
 Josepha Maria von Salm-Reifferscheidt-Bedburg (1731–1796), Äbtissin in den Stiften Elten und Vreden
 Karl Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Raitz (1750–1838), 1. Fürst der Linie Salm-Reifferscheidt-Raitz
 Konstantin zu Salm-Reifferscheidt (1798–1856), 2. Fürst der Linie Salm-Reifferscheidt-Krautheim

Wappen

Genealogie (Auszug)

Johann von Reifferscheid († 1418) und seine Nachkommen 
 Johann von Reifferscheid, Herr zu Bedbur(g) und Dyck († 1418)
 Johann († 1475) ⚭ Irmgard von Wevelinghoven († 1474)
 Johann († 1479) ⚭ Philippa, Gräfin von Neuenahr († 1494)
 Heinrich
 Peter († 1505), Erbmarschall von Köln ⚭ Regina von Sayn (1461–1495)
 Johann (1488–1537) ⚭ Anna († 1539), Gräfin zu Hoya und Bruchhausen
 Franz (1508–1529)
 Johann (1513–1559) ⚭ Elisabeth (1517–1577), Gräfin zu Henne(n)berg
 Hermann (1542–1544), Zwillingsbruder von Wilhelm
 Wilhelm (1542–1587), Zwillingsbruder von Hermann, Stiftsherr zu St. Gereon und Domherr zu Köln
 Werner (1545–1629) ⚭ Maria († 1637), Gräfin zu Limburg-Bronckhorst
 Johann Christoph (1572–1600), gefallen in der Schlacht von Nieuwpoort
 Hermann Adolph (1575–1657), Generaladministrator des Bistums Straßburg
 Ernst Friederich (1583–1639), Altgraf von Salm-Reifferscheidt ⚭ Maria Ursula († 1649), Gräfin von Leiningen-Dagsburg
 Erich Adolf (1619–1673), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Bedburg, Begründer der Linie Salm-Reifferscheid-Bedburg – siehe unten
 Maria Sophia (1620–1674)
 Ernst-Salentin (1621–1684), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Dyck, Begründer der Linie Salm-Reifferscheid-Dyck – siehe unten
 Anna Salome von Salm-Reifferscheidt (1622–1688), Äbtissin des Frauenstifts Essen
 Sidonie Elisabeth (1623–1688) ⚭ Prinz Hartmann von Liechtenstein (→ Stammliste Liechtenstein)
 Ferdinand Albrecht (1628–1652), Domherr zu Köln
 Wilhelm Salentin (1580–1634), gefallen in der Schlacht bei Nördlingen
 Anna (1548–1574)
 Jutta († 1542) von Schwanenberg und Erprath
 Jutta, Äbtissin von St. Quirin († 1485)

Erich Adolf von Salm-Reifferscheidt († 1673) und seine Nachkommen 
 Erich Adolf (1619–1673), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Bedburg ⚭ (I) Magdalene (1611–1671), Landgräfin von Hessen-Kassel; ⚭ (II) Ernestine Barbara Dorothea (1654–1698), Gräfin zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort
 (I) Wilhelm Heinrich (1647–1651)
 (I) Sophie Magdalena (1649–1675) ⚭ Karl (1649–1711), Landgraf von Hessen-Wanfried
 (I) Anna Ernestine Felicitas (1650–1692)
 (I) Maria Katharina Maximiliana (1651–1687)
 (II) Franz Wilhelm (1672–1734), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Bedburg ⚭ (I) Maria Agnes Agatha Slavata (1674–1718); ⚭ (II) Maria Anna Karoline (1694–1735), Prinzessin von und zu Liechtenstein
 (I) Maria Ernestine (1693–1730)
 (I) Joseph Johann Christian Sixtus Cajetan (1694–1696)
 (I) Maria Christine (1695–1745)
 (I) Karl Anton Joseph (1697–1755), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Bedburg ⚭ Maria Franziska Esterházy (1702–1778)
 Franz Nicolas Karl Ignat (1721–1786)
 Karl Ferdinand (1722–1724)
 Margarethe Ernestine Antonia (*/† 1726)
 Karolina Ernestina (1726–1727)
 Josepha (1728–1730)
 Josepha Maria Anna (1731–1796), Äbtissin der Stifte Vreden und Elten
 Johann Nepumocenus (1733–1735)
 Siegmund (1735–1798), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Bedburg ⚭ Eleonore (1735–1804), Gräfin von Waldburg-Zeil-Wurzach
 Franz Wilhelm (1772–1837), 1804 1. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim ⚭ Franziska (1770–1812), Prinzessin von Hohenlohe-Bartenstein
 Konstantin Dominik Franz (1798–1856), 2. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim ⚭ Charlotte (1807–1873), Prinzessin von Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg
 Franz Karl August (1827–1860), 3. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim
 Leopold (1833–1893), 4. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck, Erbe der erloschenen Linie Dyck ⚭ Anna (1837–1864), Gräfin von Thurn und Valsassina
 Alfred Georg Konstantin (1863–1924), 5. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck ⚭ Maria Dorothea (1873–1945), Gräfin Bellegarde
 Franz Joseph Alfred Leopold (1899–1958), 6. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck ⚭ Cecilie (1911–1991), Prinzessin zu Salm-Salm
 sieben Töchter, Linie im männlichen Stamm erloschen (1958)
 Johann Nepumocenus Joseph Christian (1737–1775)
 (I) Franz Ernst (1698–1760), Bischof von Tournai
 (I) Leopold Anton (1699–1769), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Hainspach
 (II) Anton Joseph Franz (1720–1769), Begründer der Linie Salm-Reifferscheid-Raitz – siehe unten

Linie zu Raitz (Nachkommen des Anton Joseph Franz, † 1769) 
 Anton Joseph Franz (1720–1769), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Raitz ⚭ Raphaela von Rogendorf (1726–1807)
 Joseph Wenzel (1744–1745)
 Maria Josephina (1746–1755)
 Anton (1748–1760)
 Franz Xaver (1749–1822), Kardinal, Fürstbischof von Gurk
 Karl Joseph (1750–1838), 1. Fürst von Salm-Reifferscheidt-Raitz (1790) ⚭ Maria Franziska (1752–1791), Prinzessin von Auersperg
 Hugo Franz (1776–1836) ⚭ 1802 Marie Josepha McCaffry of Kean More (1775–1836)
 Hugo Karl Eduard (1803–1888), 2. Fürst von Salm-Reifferscheidt-Raitz (1838), 1852 Geheimer Rat ⚭ 1830 Leopoldine zu Salm-Reifferscheidt-Krautheim (1805–1878), Tochter des Fürsten Franz Wilhelm (1772–1837)
 Maria Rosine Leopoldine Auguste Franziska Wilhelmine Aloysia (1831–1845)
 Hugo Karl (1832–1890), 3. Fürst von Salm-Reifferscheidt-Raitz
 Augusta Aloysia Marie Eleonore Rosine Leopoldine Berthilde (1833–1891)
 Siegfried Constantin Bardo (1835–1898)
 Erich Adolf Karl Georg Leodgar (1836–1884)
 Robert (1804–1875) ⚭ Felicie von Clary und Aldringen (1815–1902)
 Johann Nepumocenus (*/† 1751)
 Maria Anna (1752–1789)
 Leopoldine (1753–1754)
 Antonia (1756–1758)
 Maria Theresia Josephina Joachima Anna Erasma Walburga (1757–1830)

Ernst-Salentin von Salm-Reifferscheidt († 1684) und seine Nachkommen 
Ernst-Salentin (1621–1684), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Dyck ⚭ Magdalena Klara von Manderscheid († 1649)
 Franz Ernst (1659–1727), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Dyck ⚭ Anna Franziska (1683–1763), Prinzessin von Thurn und Taxis (→ Stammliste Thurn und Taxis)
 August Eugen Bernard (1706–1767), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Dyck ⚭ Maria Sabina Sophia (1714–1773), Prinzessin von Rubempre-Eversberg
 Friedrich Ernst (1708–1775), Domherr zu Köln und Straßburg
 Johann Franz Wilhelm (1714–1775), Altgraf von Salm-Reifferscheidt-Dyck ⚭ Augusta (1743–1776), Gräfin zu Waldburg-Zeil-Wurzach
 Maria (*/† 1771)
 Alexander (1772–1773)
 Joseph Franz Maria (1773–1861), 1816 1. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, Privatgelehrter und Verfasser botanischer Werke („Salm-Dyck“) ⚭ (I) Maria Theresia (1776–1838), Gräfin von Hatzfeld, Ehe aufgelöst 1801; ⚭ (II) Constance de Théis (1767–1845), Dichterin und Schriftstellerin
 Walburga (1774–1849) ⚭ Max, Baron von Gumppenberg
 Franz Joseph August (1775–1826) ⚭ Maria Walpurga (1791–1853), Gräfin von Waldburg-Zeil-Wurzach-Wolfegg-Waldsee
 Alfred Joseph Klemens (1811–1888), 2. Fürst zu Salm-Reifferscheidt-Dyck; mit seinem Tod erlischt die Linie Dyck und wird beerbt von der Linie Krautheim (vormals Bedburg)
 Karl Kaspar († 1685)

Literatur 
 Anton Fahne: Geschichte der Grafen, jetzigen Fürsten zu Salm-Reifferscheid, sowie ihrer Länder und Sitze: nebst Genealogie derjenigen Familien, aus denen sie ihre Frauen genommen. Band 1, Ausgabe 1. 1866, , .
 
 
 Die Wappen des böhmischen Adels, J. Siebmacher’s großes Wappenbuch. Band 30, Neustadt an der Aisch 1979, Salm-Neuburg, Grafen von, Seite 255, Wappentafel 115; Salm-Reifferscheidt, Altgrafen von, Seite 166, Wappentafel 74; Salm-Reifferscheidt, Fürsten von, Seite 203, Wappentafel 89.

Siehe auch 
 Salm-Salm
 Salm-Neuburg
 Stammliste des Hauses Salm

Weblinks 

 Ahnentafel Georg Leopold Johann Altgraf zu Salm Reifferscheid Krautberg und Leopold Karl Alois Hubert Longinus Maria Fürst von Salm–Reifferscheid-Krautheim in

Einzelnachweise 

 
Stammliste
Deutsches Adelsgeschlecht
Österreichisches Adelsgeschlecht